Villarrubia hace referencia a varios artículos:

 localidades y divisiones administrativas en España:
 Villarrubia de los Ojos, municipio de la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
 Villarrubia de Córdoba, localidad del municipio de Córdoba, provincia de Córdoba, en la comunidad autónoma de Andalucía.
 Villarrubia de Santiago, municipio de la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

 personajes:
 Álvaro Villarrubia, fotógrafo español.
 José Villarrubia, artista y profesor de arte.
 Julio Villarrubia, político español.
 Pablo Villarrubia, periodista, reportero y escritor brasileño.

 varios:
 Marquesado de Villarrubia de Langre
 Villarrubia Club de Fútbol